Sprite, marca de refrigerantes
Sprites, eventos luminosos
Sprite (computação gráfica)